Le terme sous-genre peut signifier:

Sous-genre (musique) - Un genre musical appartenant à un autre genre plus grand.
Sous-genre (biologie) - Un taxon regroupant des espèces similaires dans le contexte de la biologie.